Förhållande kan syfta på:

Förhållande – inom matematiken, resultatet av en division, se kvot
Samlevnad – ett varaktigt emotionellt förhållande mellan två eller flera personer
Social relation – en social kontakt mellan två eller flera personer eller grupper
Utomäktenskapligt förhållande – ett kärleksförhållande